Синяков — русская фамилия; имеет женскую форму .

Синяков 
 
 
 Синяков, Владимир Иванович (1920—1995) — советский геолог.
 Синяков, Георгий Фёдорович (1903—1978) — советский хирург, доктор медицинских наук; известен спасением сотен узников нацистского концлагеря в Польше.
 
 Синяков, Сергей Павлович (1899—1983) — советский военачальник.



См. также